Воронківці:
 Воронківці — село в Україні, Хмельницька область
 Воронківці — роз'їзд Південно-Західної залізниці